Шалон сир Сон () насељено је место у Француској у региону Бургоња, у департману Сона и Лоара.

По подацима из 2011, у општини је живело 44.847 становника, а густина насељености износила је 2946,58 становника/-{km²}-.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Золинген
  Новара
  Сент Хеленс

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Саона и Лоара у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској